Fifita est le nom de famille de :
 Alipate Fifita (1982-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Andrew Fifita (1989-), joueur de rugby à XIII australien ;
 Leva Fifita (1989-), joueur de rugby à XV tongien ;
 Siosaia Fifita (1998-), joueur de rugby à XV japonais ;
 Tevita Fifita (1983-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Tonga Fifita (1959-), catcheur (lutteur professionnel) tongien et père d'Alipate et de Tevita Fifita ;
 Vaea Fifita (1992-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Viliame Fifita, joueur de rugby à XV tongien, plus connu sous le nom de Pila Fifita ;